Die Abkürzung HFT steht für:
 Hochfrequenzhandel (engl. high-frequency trading)
 Hochfrequenztechnik
 Hebe- und Fördertechnik
 Höhere Fachschule für Technik oder Tourismus
 Hardware-Fehlertoleranz (engl. Hardware Fault Tolerance) (Begriff aus der Funktionssicherheit u. a. elektrischer Systeme (IEC 61508))
 Hohenheimer Futterwerttest

Die Abkürzung HfT steht für:

 Held for Trading, eine Kategorie der International Financial Reporting Standards (IFRS), siehe Kategorie (IFRS)
 Hochschule für Technik, siehe Hochschule für Technik Stuttgart
 Hochschule für Telekommunikation, siehe Hochschule für Telekommunikation Leipzig

Die Abkürzung Hft steht für:

 Herrschaft, Territorium eines Landesherrn ohne fürstlichen Titel

HFT